Gammelbyviken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gammelbyviken, Kimitoön, Åboland, 
 Gammelbyviken, Hangö, Nyland, 
 Gammelbyviken, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar